USS New Orleans ha sido el nombre recibido por cinco buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. 

 El primer  no llegó a ser botado. Se encontraba en construcción durante la guerra anglo estadounidense de 1812 en el lago Ontario como un navío de línea con un porte de 130 cañones. Tras la llegada de la paz las obras se paralizaron, el casco parcialmente construido, fue vendido y desguazado sobre las gradas en 1883.
 El  fue un crucero protegido, líder de su clase que fue dado de alta en 1898, y fue dado de baja en el año 1922, y que prestó servicio durante la guerra hispano-estadounidense y en la Primera Guerra Mundial.
 El  fue un crucero pesado, líder de su clase, dado de alta en 1934, y dado de baja en 1947, y que participó en combate en la Segunda Guerra Mundial.
 El  fue un buque de asalto anfibio de tipo LPH de la clase Iwo Jima dado de alta en 1968 y dado de baja en 1997. Fue uno de los buques encargados de la recuperación del proyecto Apolo y fue utilizado en la película Apollo 13.
 El  es un buque de asalto anfibio tipo LPD de la clase San Antonio que fue dado de alta el 10 de marzo de 2004 y que permanece en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos